Новоторжское викариатство — викариатство Тверской (Калининской) епархии Русской православной церкви.

Учреждено в 1920 году. Поименовано по городу Торжок Тверской губернии (в древности Торжок древности носил название Новый Торг, из-за чего в топонимике одновременно с прилагательным «торжокский», используется и старый вариант — «новоторжский»). Викариатство занимало территорию Новоторжского уезда Тверской губернии. Местом жительства ему архиерею был определён Борисоглебский монастырь. Епископ Новоторжский Феофил (Богоявленский) не имел канцелярии и вел служебную переписку через монастырского казначея. Документы из приходов Новоторжского викариата свидетельствуют о том, что регулярное посещение епископом Феофилом подведомственных приходов позволило ему заслужить уважение и привязанность верующих.

После ареста 27 августа 1936 года епископа Новоторжского Агапита (Борзаковского) не замещалось.

Епископы 
 Феофил (Богоявленский) (8 марта 1920—1927)
 Андрей (Комаров) (26 июля 1927 — 29 января 1928)
 Захария (Лобов) (февраль — 24 апреля 1928)
 Феодор (Яцковский) (3 января 1929 — 4 апреля 1930)
 Павел (Чистяков) (4 мая — 30 декабря 1931)
 Агапит (Борзаковский) (22 ноября 1933 — 8 ноября 1937)

Примечания 

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Появились в 1920 году в России
Исчезли в 1937 году
Религия в Торжке